Cantone di Bolívar – cantone della Provincia del Carchi in Ecuador
 Cantone di Bolívar – cantone della Provincia di Manabí in Ecuador